Змагання з плавання на дистанції 100 метрів батерфляєм серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 7 серпня (попередні запливи і півфінали) і 8 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 10:09

Півфінали
Півфінали розпочались 7 серпня о 18.35.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 8 серпня о 18:13.

Примітки 

100 метрів батерфляєм (чоловіки)